The Gang’s All Here () — второй студийный альбом кельтик-панк-группы Dropkick Murphys, вышедший в 1999 году.

Об альбоме 
The Gang’s All Here записан в 1998 году на студии Hellcat Records, основанной вокалистом панк-группы Rancid Тимом Армстронгом. Его продюсером выступил ещё один участник Rancid Ларс Фредериксен.
«The Gang’s All Here» — первый альбом группы, в котором принял участие новый вокалист коллектива Эл Барр (в прошлом участник стрит-панк-группы The Bruisers) после ухода Майка Макколгана.
На песню из сингла «10 Years Of Service» был снят видеоклип получивший ротацию на MTV.

Список композиций 
 Авторы всей музыки и песен Dropkick Murphys.
 «Roll Call» — 0:32
 «Blood and Whiskey» — 1:47
 «Pipebomb on Lansdowne» — 1:50
 «Perfect Stranger» — 1:58
 «10 Years of Service» — 2:45
 «Upstarts and Broken Hearts» — 2:56
 «Devil’s Brigade» — 1:27
 «Curse of a Fallen Soul» — 3:00
 «Homeward Bound» — 2:00
 «Going Strong» — 3:06
 «The Fighting 69th» (Traditional) — 3:13
 «Boston Asphalt» — 1:39
 «Wheel of Misfortune» — 3:50
 «The Only Road» — 2:11
 «Amazing Grace» (John Newton)- 2:38
 «The Gang’s All Here» — 7:59
 Содержит скрытый трек гитариста Рика Бартона

Участники записи 
 Эл Барр — лид-вокал
 Рик Бартон — гитара
 Кен Кейси — бас
 Мэтт Келли — барабаны
 Джо Дилэни — волынка в песне «Amazing Grace»
 Джонни Каннингем — скрипка в песнях «Wheel of Misfortune» и «The Gang’s All Here»
 Tularch Ard Pipe and Drum Corps — барабаны в песне «Roll Call»
 Джим Сигал — инженер
 Томас «Ти Джей» Джонсон — инженер в песне «Roll Call»
 Марко Альмера — кавер

Ссылки 
 http://www.lastfm.ru/music/Dropkick+Murphys/The+Gang's+All+Here
 http://avenom.livejournal.com/10903.html

Альбомы Dropkick Murphys
Альбомы панк-рока
Альбомы Hellcat Records